(abrégé en  voire simplement J1433) est un système binaire constitué d'une naine blanche et d'une naine brune.

Références 
 

Naine blanche
Naine brune
Objet du Sloan Digital Sky Survey